Vogt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Vogt
 Robert M. Vogt